Но́вый Городо́к — посёлок городского типа в Беловском городском округе Кемеровской области России. По количеству жителей наиболее крупный из посёлков, не входящих в центральную часть округа.

История 
Основан в конце 1940-х годов как благоустроенный посёлок для рабочих шахт «Чертинская», «Новая» и «Западная», чем объяснимо его название — посёлок по сравнению с соседними Чертинским и Бабанаково действительно был новым. Городком же его называли, чтобы подчеркнуть разницу с соседними малоэтажными населёнными пунктами. Выбор места для строительства обусловлен геологическими условиями: это пологий холм между речкой Большой Бачат и ручьём Малый Ключ, водораздел между которыми проходит ныне примерно по пер. Седова. Здесь, в отличие от соседнего поселка Чертинский, нет подземных выработок, из-за которых невозможным было бы многоэтажное строительство. Кроме того, данный участок был свободен от застройки. 

Застройка велась по классической для кузбасских рабочих поселков схеме: трёх-пяти-этажный центр и улицы индивидуальных жилых домов на окраинах. Застройка отражает основные этапы развития строительства в СССР и одновременно выделяет в посёлке составные части: 

 Нижний городок - улица Мира и прилегающие к ней - самые старые в поселке. Расположен на северной окраине, на границе с Чертинским поселком. Сложился в 1940-х годах. Основная застройка - индивидуальные и двухквартирные дома.
 Старый городок - улицы Седова, Гастелло, Ермака, часть улицы Пржевальского севернее центральной площади - многоквартирные дома "Сталинки": неказистые 2-х этажные на Гастелло и Седова; комфортные 3-х этажные с высокими потолками, балконами и арочными окнами на Киевской и Ермака.
 Новый городок  - 3-4-5 этажные хрущевки по улицам Гражданская и Тухачевского, построенные в 60-е и начале 70-х годов. Хрущевки встречаются и в остальных частях поселка
 Верхний городок - все дома южнее центральной площади — построенные в 70—90-е панельные и кирпичные дома, в том числе улучшенной планировки;

Центральная улица посёлка — Киевская. Она представляет собой дорогу с двумя проезжими частями и разделительной полосой между ними, на которой высажены деревья. Киевская улица идёт от Нижнего городка через Старый к центральной площади у Дома культуры Угольщиков и далее через Верхний до парка Новгородский на южной окраине. Напротив ДК Угольщиков проезд по улице закрыт. Квартал южнее ДК Угольщиков между улицами Киевской, Астраханской и Тухачевского не застроен — он планировался к дальнейшей застройке в 90-е годы, но остался почти не тронутым — возведён только один пятиэтажный дом, ещё для четырёх были заложены фундаменты, которые были окончательно утрачены в 2020 году. Рядом с ДК Угольщиков на месте бывшей конечной остановки автобусов построена Успенско-Никольская церковь. Достаточно интенсивная индивидуальная застройка продолжалась все советские годы, двигаясь в основном на запад и юг от центра, вдоль дороги к Старобачатам.

Общественные пространства 
Общественные пространства представлены лишь двумя скверами у ДК, давно запущенным сквером у 19-й школы, и довольно большим, но неухоженным тополиным парком на юго-востоке, рядом с которым в конце 80-х было начато, но не завершено строительство большой спортплощадки с футбольным полем. Попутно предприняли и попытку создать зону рекреации на близлежащей запруде Малого Ключа, насыпав песчаный пляж и сильно подняв уровень воды наращиванием существующей ещё с 50-х гг. каменно-щебёночной дамбы. Перестроечный кризис не позволил закончить ни тот, ни другой проект; место со временем утратило востребованность и в 2010-е площадь озёрного зеркала сократилась вчетверо. Также к северо-западу от населённой территории есть значительная полоса сосновых лесопосадок, отделяющая Новый городок от Чертинского, однако для отдыха её практически не используют.

Экономика 
Новый городок, в отличие от других крупных населённых пунктов Беловского городского округа, не имеет на своей территории никакого масштабного предприятия и всегда был спальным — его жители работали и продолжают работать на соседних территориях. В самом поселке работала автобаза «Чертинская», которая в начале 2000-х была продана своему основному конкуренту в городе - ООО "Белтранс". Новое руководство перевели автомобили и работников на основной комплекс в Бабанаково, а территорию в Новом городке развивать не стали. Также работал хлебозавод № 2 объединения «Беловохлеб» который тоже был закрыт в 2000-е годы целях сокращения издержек предприятия. В направлении Чертинского находилась ближайшая к Новому Городку шахта «Западная» - она остановилась в конце 90-х. и к настоящему времени полностью ликвидирована. Также закрылся и находившийся в полутора километрах к юго-западу от поселка в направлении Старобачат Беловский каменный карьер.

Отопление жилых домов обеспечивают две котельные — № 1 постройки 1958 г. и № 11 1984 г. Как и во всём Кузбассе, котельные работают на угле. Недалеко от котельной № 11 в самой высокой точке посёлка находится издали заметная другая местная заброшенная «достопримечательность» — недостроенная бетонная водонапорная башня, возведение которой пришлось прекратить из-за выявленного превышения допустимого отклонения по вертикали.

Население

Инфраструктура 
 Городская больница № 2 г. Белово (в составе детская и взрослая поликлиника)
 Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Белово (образована слиянием трёх средних школ посёлка)
 Детский дом "Надежда"
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15
 Две библиотеки (детская и взрослая)
 Дом культуры Угольщиков
 Горноспасательный отряд
 Успенско-Никольский храм Кемеровской и Прокопьевской епархии РПЦ
 Котельная № 11

Объекты социальный инфраструктуры посёлка: больница, поликлиника, отделение полиции, отделение Сбербанка — предназначены в том числе и для обслуживания жителей п. Чертинского, что связано с изначальной интеграцией двух территорий ещё со времен СССР.

Дороги и транспорт 
Несмотря на то, что в Кузбассе очень распространен железнодорожный транспорт и подъездные ветки можно встретить в каждом населённом пункте, в Новом городке нет ни одной железнодорожной ветки. Непосредственно в посёлок заходила ветка для снабжения углём Котельной № 11, которой, однако, так и не начали пользоваться, обходясь подвозом грузовиками, вследствие чего бездействовавшая линия была постепенно расхищена в 2010-е гг. Подъездные рельсовые пути к Беловскому каменному карьеру и шахте Западная также были разобраны.

Дороги в поселке чинятся очень редко из-за дефицита городского бюджета. Обычно ремонтируется только "маршрут городского транспорта" - улицы по которым ходят автобусы. Внутриквартальные и дворовые проезды чаще всего ремонтируются за счет самих жителей. 

Посёлок связан с другими населёнными пунктами Беловского округа и Беловского района автомобильными дорогами. Однако посёлок находится как бы в "котле": на междугородные трассы нельзя попасть, не проделав путь через соседние посёлки Чертинский, Бабанаково, Старобачаты или через пос. Ильича.

Городской транспорт представлен автобусами и маршрутными такси маршрута №1, связывающего Новый городок с центром города. Это самый длинный маршрут в городском округе. При этом в самом Новом городке маршрут проходит не по центральной улице, а огибает поселок кольцом по окраинным улицам Тухачевского, Астраханской, Гастелло. Из-за того что Новый городок относится к территориям Беловского городского округа, на городском транспорте действует тариф составленный из городского и межмуниципального компонентов. Стоимость проезда на автобусе от Н.Городка до пос. Чертинский (4 км) выше, чем от пос. Чертинский до центра города (16 км), из-за пересечения символической границы между городом Белово и территорией, входящей в Беловский городской округ.

Улицы 
 Алтайская
 Астраханская
 Ахматовой
 Ачимова
 Бабушкина
 Багаева
 Гастелло
 Герцена
 Глинки
 Гражданская
 Ермака
 Киевская
 Киселевская
 Комсомольская
 Космонавтов
 Котегова
 Кузнецкая
 Межевая 1-я
 Межевая 2-я
 Мира
 Молодёжная 1-я
 Молодёжная 2-я
 Мусоргского
 Новогородская
 Обнорского
 Обская
 Ольшанская
 Печерская
 Полевая
 Попова
 Пржевальского
 Радищева
 Репина
 Светлая
 Седова
 Семиреченская
 Сиреневая
 Стрепетова
 Строительная
 Студёная
 Тульская
 Тухачевского
 Улусская
 Уральская
 Цветаевой
 Чаадаева
 Чертинская 1-я
 Чертинская 2-я
 Шишкина

Переулки 
 Весенний
 Гастелло
 Глинки
 Майский
 Пржевальского
 Седова

Примечания

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кемеровской области
 ОКАТО

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Беловского городского округа